Лома Верде има више значења:

 Лома Верде (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Верде (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Верде (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лома Верде (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Верде (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Верде (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Верде (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Верде (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лома Верде (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Верде (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику